Crash Bandicoot Nitro Kart 2 — аркадная гоночная мобильная игра, изданная Activision и разработанная компанией Polarbit для iPhone и iPod Touch. Игра была выпущена в App Store 27 мая 2010 года, является продолжением Crash Bandicoot Nitro Kart 3D.

Геймплей 
Crash Bandicoot Nitro Kart 2 - это самые типовые аркадные гонки, где игроки могут использовать бонусы и оружие, которое можно подобрать на трассе, чтобы помешать противникам и прийти первым. Стилистически, игра взяла все от Crash Twinsanity и Crash Tag Team Racing, в отличие от предыдущих мобильных гонок серии, где у персонажей использовался стиль как в Crash of the Titans и Crash Bandicoot: Mind Over Mutant. На выбор игроку представлено десять персонажей и двенадцать уникальных трасс и восемь разных игровых режимов. Не обошлось и без нового многопользовательского онлайн-режима, который позволяет принимать участие в игре до четырёх человек; соединение осуществляется через Wi-Fi

Оценки и мнения 
Найджел Вуд из TouchGen, оценил игру в 4,5 баллов из 5, назвав её весёлой и доступной гоночной аркадой и фантастической онлайн-игрой, однако обозреватель раскритиковал отсутствие выбора сложности в настройках и недостаточную оригинальность уровней.

Отличия от CBNK 3D

Crash Bandicoot Nitro Kart 2 от Crash Bandicoot Nitro Kart 3D не сильно отличается, но, была подтянута графика, изменен стиль персонажей и звуковое сопровождение. Приквел, в свою очередь, получил возрастное ограничение «4+», а возрастной рейтинг продолжения составил «9+» из-за «мягкого мультяшного насилия».

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2010 года
Автосимуляторы
Игры для iOS